Алаба́ма ():

 Алабама — штат в юго-восточном регионе США.
 Алабама (река) — река в США.
 Алабама (племя), алибаму, алабаму — индейское племя в Алабаме, входит в крикскую конфедерацию.
 Алабамский язык, алабама, алибаму — один из мускогских языков, распространённый среди племён алабама и коасати в Техасе.

 Alabama
 CSS Alabama — винтовой шлюп, построенный в Великобритании в 1862 году для КША во время Гражданской войны в США и ставший причиной международного процесса, названного делом «Алабамы».
 Alabama (группа) — мужской кантри-квартет (до 1979 года — трио). Создан в 1969 году в Алабаме.
 Alabama Grote, 1895 — род американских бабочек из семейства совок (Noctuidae Lepidoptera) (:es:Alabama (animal))
 Alabama Song, Whisky Bar, Moon over Alabama, Moon of Alabama — песня, написанная Бертольтом Брехтом и Куртом Вайлем в 1927 году.
 Alabama (композиция) — песня, написанная Джоном Колтрейном и сыгранная его квартетом в 1963 году.

См. также 
 Алабама-авеню (линия Джамейка, Би-эм-ти)
 Алабама Кримсон Тайд (баскетбол)
 Алабама в Гражданской войне